Drake & Josh: Songs from and inspired by the hit TV show is het soundtrackalbum uit 2005, dat gebaseerd is op nummers die gebruikt zijn in de gelijknamige serie, Drake & Josh. Het album is op uitgegeven 8 maart 2005 door Nickelodeon Records.

Nummers
"I Found a Way" – Drake Bell – 3:00
"Chap Stick, Chapped Lips, and Things Like Chemistry" – Relient K – 3:09
"All I Know" – Pepper's Ghost – 3:05
"Uptight Staircase" – Hysterics – 3:09
"Responsibility" – MxPx – 2:37
"No One" – Stupid – 2:24
"Can't Explain" – Cherry Monroe – 3:31
"Down We Fall" – Drake Bell – 6:01
"Because of Her" – Pepper's Ghost – 3:00
"Highway to Nowhere" – Drake Bell – 4:00
"Losin' You" – At Last – 3:54
"Soul Man" – Drake Bell & Josh Peck – 2:25
"Carry On" – Kyle Riabko – 4:59

Externe links
 Drake & Josh: Songs from and inspired by the hit TV show op Amazon.com

Muziekalbum uit 2005
Soundtrackalbum